Plusieurs personnes portent ce patronyme :
 Aaron Louis Treadwell (1866-1947), zoologiste américain
 David Treadwell (1965-), footballeur américain
 Timothy Treadwell (1956-2003), écologiste américain